Beuer ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Beuer (1861/1863–nach 1908), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran, Sopran)
 Gustav Beuer (1893–1947), ehemaliges Mitglied des tschechoslowakischen Parlaments 
 Johann Jacob Beuer (1587–1663), deutscher Theologe  
 Otto Beuer (1898–1986), deutscher politischer Funktionär